Рибаре може бити:

 Рибаре (Жагубица), насеље у општини Жагубица, Браничевски округ, Република Србија
 Рибаре (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија
 Рибаре (Крушевац), насеље града Крушевца, Република Србија
 Рибаре (Сврљиг), насеље у општини Сврљиг, Република Србија